Aberdeen, pronunciado , es una ciudad de Escocia.

Aberdeen, Escocia 
Aberdeen, Escocia, es el hogar de:
 el Castillo de Aberdeen (desaparecido).
 el Aberdeen Football Club.
 el Aeropuerto de Aberdeen.
 la Universidad de Aberdeen.
 Aberdeen Grammar School.
 Aberdeen GSFP RFC.
 Aberdeen (HM Prison).
 Estación de ferrocarril de Aberdeen.

África 
Sierra Leone
 Aberdeen (Sierra Leona).

Sudáfrica
 Aberdeen (Cabo Oriental).

Asia 
Hong Kong
 Canal de Aberdeen.
 Aberdeen (Hong Kong).
Sri Lanka
 Aberdeen (Sri Lanka).

Australia 
 Aberdeen (Nueva Gales del Sur).
 Estación de tren de Aberdeen (Nueva Gales del Sur).
 Aberdeen, Tasmania.
 el Parque nacional Monte Aberdeen, en el estado de Queensland.

Europa 
 Aberdeen (distrito electoral del Parlamento del RU) 1832-1885.
 Aberdeen Burghs (distrito electoral del Parlamento del RU) 1801-1832.
 Aberdeen Central (distrito electoral del Parlamento escocés).
 Aberdeen Central (distrito electoral del Parlamento del RU).

América del Norte 
Canadá
 Aberdeen (Nuevo Brunswick).
 Aberdeen (Nueva Escocia), parte del Ayuntamiento del Condado de Inverness, Nueva Escocia.
 New Aberdeen (Nueva Escocia), parte de Glace Bay, Nueva Escocia.

 Lago Aberdeen, en el Territorio Autónomo de Nunavut, en Canadá.

 Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional (Ontario).
 Municipio de Aberdeen (Quebec), hasta 1960 parte de Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff, ahora forma parte de Rapides-des-Joachims (Quebec).
 Aberdeen (Saskatchewan).
 Aberdeen No. 373 (Saskatchewan).
 Aberdeen (Abbotsford) un barrio de la Ciudad de Abbotsford, Columbia Británica.
 Aberdeen (Kamloops) un área en la Ciudad de Kamloops, Columbia Británica.
 Aberdeen (Condado de Grey, Ontario).
 Aberdeen (Condado de Prescott and Russell, Ontario).
Estados Unidos de América
 Aberdeen (Arkansas).
 Aberdeen (California).
 Aberdeen (Florida).
 Aberdeen (Georgia).
 Aberdeen (Idaho).
 Aberdeen (Indiana).
 Aberdeen (Kentucky)

 Aberdeen (Maryland).
 Aberdeen High School (Aberdeen, Maryland).
 Aberdeen (Amtrak station).
 Aberdeen IronBirds, equipo de béisbol.
 Aberdeen (Misisipi).
 Lago Aberdeen (Misisipi).
 Aberdeen Lock and Dam.
 Aberdeen (Montana).
 Municipio de Aberdeen, Nueva Jersey.
 Aberdeen (Carolina del Norte).
 Aberdeen (Ohio).
 Aberdeen Mound, cerca de Aberdeen, Ohio.
 Aberdeen (Pensilvania).
 Aberdeen (Dakota del Sur).
 Aberdeen (Texas).
 Aberdeen Gardens (Hampton, Virginia).
 Aberdeen (Washington).
 Aberdeen High School (Aberdeen, Washington).
 Aberdeen Gardens (Washington).
 Aberdeen (Virginia Occidental).

Otros 
 Aberdeenshire es uno de los 32 condados de Escocia.
 la raza bovina Aberdeen angus, originaria de Escocia. 
 Bestiario de Aberdeen, recopilación de libros medievales.
 Aberdeen (banda), una banda de rock estadounidense.
 Aberdeen (película), una película de 2000 dirigida por Hans Petter Moland, y protagonizada por Stellan Skarsgård y Lena Headey.
 Aberdeen Group, una empresa de consultoría de IT.
 Aberdeen LLC.
 Aberdeen (canción), canción del segundo disco de la banda estadounidense Cage the Elephant.